Allsvenskan 2017, en del af den svenske fodboldsæson 2017, var den 93. sæson af Allsvenskan siden den blev oprettet i 1924. Sæsonen begyndte den 1. april 2017, og sluttede den 5. november 2017. Kampprogrammet for 2017-sæson blev annonceret den 9. december 2016. I alt deltog 16 hold.

Malmö FF var forsvarende mestre efter at have vundet title i forrige sæson, og genvandt det svenske mesterskab i denne sæson, deres 23. Allsvenskan titel og 20. svenske mesterskab samlet. De vandt mesterskabet i den 27. runde den 16. oktober 2017, da de vandt 3-1 ude mod IFK Norrköping på Östgötaporten.

Udsatte kampe

IFK Göteborg vs. AIK 
Kampen på Gamla Ullevi mellem IFK Göteborg og AIK den 18. maj 2017 blev udsat på grund af rapporter om forsøg på match fixing. The match was rescheduled for 10 August 2017.

Hold 

En total på 16 hold deltog i ligaen, inklusiv tretten fra forrige sæson, to hold der var oprykkere fra Superettan 2016, og et hold fra Playoff'en i 2016.

Gefle IF og Falkenbergs FF rykkede ned efter 2016-sæsonen efter at være sluttet på de to nederste placeringer. De blev erstattet af Superettan 2016-vinderne fra IK Sirius Fotboll og nummer to AFC United. IK Sirius vendte tilbage til Allsvenskan efter 42 års fravær, efter de rykkede ned i 1974-sæsonen. Dette er IK Sirius' fjerde sæson i ligaen. AFC United deltager for første gang i klubbens historien i den bedste svenske række; det er tredje nye klub i de sidste fire Allsvenskan-sæsoner (efter Falkenbergs FF i 2014 og Östersunds FK i 2016).

Den sidste plads gik til playoff-vinderne Halmstads BK - der blev nummer tre i Superettan 2016.

Stadion og lokation 

 1 I følge hver klubinformationsside på det svenske fodboldforbunds side for Allsvenskan.

Personel og sponsorer 
Alle hold skulle have ligasponsoren Svenska Spel, såvel som Allsvenskan-logoet på højre ærme på trøjen.

Trænerændringer

Stilling

Placeringer efter runde 

Opdateret til kampe spillet den 5. november
Source: everysport.com

Results

Playoff 
Holdet på 14. pladsen i Allsvenskan møder holdet på tredjepladsen fra Superettan 2017 i en ude- og hjemmekamp, hvor holdet fra Allsvenskan slutter hjemme. Vindere er i Allsvenskan 2018.

Sæsonstatistik

Topscorer

Assister

Målmænd

Hattrick

Se også 

Competitions
 Superettan 2017
 Division 1 2017
 Svenska Cupen 2016–17
 Svenska Cupen 2017–18

Team seasons
 AIK Fotboll sæson 2017
 Djurgårdens IF sæson 2017
 Hammarby Fotboll sæson 2017
 IFK Norrköping sæson 2017
 Malmö FF sæson 2017

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
  

2017
Fodbold i 2017